Лейквуд () — тауншип в Ошене (Нью-Джерси, США). Согласно переписи 2020 года, население составляет 135 158 человек.

В Лейквуде распространён ортодоксальный иудаизм.

История 

Лейквуд был зарегистрирован в качестве тауншипа Легислатурой Нью-Джерси 23 марта 1892 года.

География 
По данным Бюро переписи населения США, тауншип имеет общую площадь в 64,95 км2. Из них 63,92 км2 приходятся на сушу, а 1,03 км2 — на воду.

Лейквуд граничит с Бриком, Джексоном, Томс-Ривером и Хауэллом.

Население

Примечания 

Тауншипы Нью-Джерси
Населённые пункты округа Ошен